Доул () — фамилия. Известные носители:
 Доул, Боб (1923—2021) — американский политик-республиканец.
  (1913—2006) — американский нарколог, лауреат Международной премии Гайрднера (1970).
 Доул, Джордж (1885—1928) — американский вольный борец, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
  (род. 1971) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание Музея современного искусства в Лос-Анджелесе.
 Доул, Натан Хэскелл (1852—1935) — американский редактор, переводчик и литератор, поэт, журналист, педагог.
 Доул, Сэнфорд (1844—1926) — гавайский политик и юрист, возглавлявший Республику и Территорию Гавайи.
  (1850—1928) — американский юрист, генеральный прокурор Территории Гавайи (1900—1903), двоюродный брат Сэнфорда Доула.
 Доул, Элизабет (род. 1936) — американский политик, сенатор США от штата Северная Каролина (2003—2009), член Республиканской партии.

См. также 
 Эффект Доула — повышенное содержание тяжёлого изотопа кислорода с двумя дополнительными нейтронами в атмосфере по сравнению с морской водой.